C'era una volta – espressione usata come introduzione nelle fiabe

Cinema
C'era una volta – film diretto da Gennaro Righelli (1917)
C'era una volta (Der var engang) – film diretto da Carl Theodor Dreyer (1922)
C'era una volta... (Twice Upon a Time) – film diretto da Emeric Pressburger (1953)
C'era una volta – film diretto da Francesco Rosi (1967)
C'era una volta – altro titolo con cui è noto Sogno d'amore, film diretto da Fabrizio De Angelis (1994)
C'era una volta (Era uma vez) – film diretto da Breno Silveira (2008)

Letteratura
C'era una volta  (Death Comes as the End) – romanzo giallo storico di Agatha Christie (1945)
C'era una volta (Žili-byli) – libro di memorie di Viktor Borisovič Šklovskij (1964)

Televisione
C'era una volta (Once Upon a Time) – serie televisiva statunitense
C'era una volta... – programma televisivo italiano di Rai 2 del 1977
C'era una volta – serie anime prodotta dallo Studio Unicorn del 1986
C'era una volta – programma televisivo italiano di Rai 3 in onda dal 1999 al 2013
C'era una volta (Once Upon a Time) – episodio della quinta stagione di Star Trek: Voyager
C'era una volta... – serie di serie animate di Albert Barillé

Altro
C'era una volta – nome di una serie di audiocassette di fiabe corredate da fascicoli illustrati
C'era una volta – gioco di carte narrativo
C'era una volta – singolo della cantante Lisa del 2018
C'era una volta – album di Leon Faun del 2021

Pagine correlate
Once Upon a Time
Žili-byli (disambigua)